El término Carlos Pellicer, un nombre propio, puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a Carlos Pellicer Cámara (1897-1977), un escritor, poeta, museógrafo y político mexicano;
 a Carlos Pellicer Andrés (1971), un compositor español.